Сергей Баскаков:
 Баскаков, Сергей Алексеевич (1911—1988) — советский партийный деятель.
 Баскаков, Сергей Андреевич (1921—1987) — полный кавалер Ордена Славы.